

Suriname 
 Cabana (plaats), plaats in Boven-Saramacca, Suriname
 Cabanakreek, een kreek (kleine rivier) in Boven-Saramacca, Suriname
 Cabana Airstrip, een vliegveld bij Cabana in Boven-Saramacca, Suriname

Spanje 
 Cabana de Bergantiños, gemeente in La Coruña in Gallicië

Peru 
 Cabana (district in Pallasca), district in Peru
 Cabana (stad in Pallasca), hoofdstad van bovenstaande district
 Cabana (district in Lucanas), district in Peru
 Cabana (district in San Román), district in Peru

Argentinië 
 Cabana (Argentinië), plaats in Unquillo in het departement Colón, Córdoba.

Cuba 
 La Cabaña, een groot fort aangelegd in de 18e eeuw ter bescherming van Havana.